Lancia est un nom propre qui peut désigner :

Entreprise
 Lancia, constructeur automobile et marque automobile italiens

Sport 
 MSM Lancia, une Formule 1.

Personnalité
 Andrea Lancia (vers 1290 - vers 1360), notaire et écrivain italien.
 Vincenzo Lancia (1881 - 1937), pilote automobile et industriel italien, fondateur du constructeur automobile Lancia.

Toponyme
 , ville antique, capitale asture d'une contrée de la péninsule Ibérique.